Astrostephane är ett släkte av sjöstjärnor. Astrostephane ingår i familjen Brisingidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Astrostephane